A Gerlachov településnév jelentései:

Gerlachfalva szlovákiai község szlovák neve a Poprádi járásban
Gerla (Gerlachó) szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban